Узля́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Узлян, Авак Артурович (род. 1992)  — российский боксёр.
 Узлян, Александр Аркадьевич (1908—?) — советский фотограф, с 1932 года работавший как фоторепортёр, эмигрировал в Израиль в 1972 году.